Bilenke (en ) est une localité dépendante du conseil municipal de Kramatorsk se situant dans l’oblast de Donetsk, en Ukraine.

Historique 
Le , lors de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, un bombardement russe atteint le village causant des pertes.

Notes et références 

Ville dans l'oblast de Donetsk